Stora Svartgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Svartgölen (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Stora Svartgölen (Tjällmo socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,

Se även
Svartgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn